Хе́рманис А́лбатс (; ) — юрист, работник министерства иностранных дел, учёный-правовед, дипломат, профессор Латвийского университета, Dr. iur., писатель, публицист, редактор, педагог и политический деятель. Автор многих трудов по международному праву. Министр иностранных дел (1925—1926). Награждён орденом Трех звезд 2 степени, орденом святого Грегори 1 степени и другими наградами Бельгии, Дании, Франции, Эстонии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Венгрии и Швеции.

Херманис Албатс был арестован в Риге 14 июня 1941 году и депортирован в Кировскую область в тюрьму Лесную (Вятлаг). Был осужден на десять лет, пять лет с поражением в правах и конфискацией имущества.

Публикации 
 Hermanis Albats, Starptautiskās privātās tiesības (lekcijas) (Lectures on Private International Law), 1923.gads, Rīgā, 47.lpp.;
 Hermanis Albats, Starptautiskās publiskās tiesības (lekcijas) (Lectures on Public International Law), 1929.gads, Rīgā, 49.lpp.;
 Hermanis Albats, Baznīcas tiesības (lekcijas) (Lectures on Ecclesiastical Law), 1930.gads, Rīgā;
 Hermanis Albats, Starptautiskās publiskās tiesības (lekcijas) (Lectures on Public International Law), 1932.gads, Rīgā, 104.lpp.;
 Hermanis Albats, Katoļu baznīcas augstskolas Romā, raksts publicēts: akadēmiskais laikraksts «Universitas», 1934.gads, Rīga,
 Hermanis Albats, Baltijas valstu konvencijas par tiesas spriedumu savstarpēju atzīšanu un izpildīšanu (angļu val. — The Baltic States’ Convention on Mutual Recognition and Execution of Judgments), raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.17. 1936.gads, 204.-209.lpp.;
 Hermanis Albats, Ievērojamākie momenti neitralitātes tiesību izveidošanās gaitā (angļu val. — Development of Neutrality Law), raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.20. 1939.gads, 1337.-1343.lpp. un Nr.21. 1940.gads, 8.-15.lpp.;
 Hermanis Albats, Starptautiskās tiesības (lekcijas) (International Law), 1939.gads, Rīgā, 91.lpp.;
 Hermanis Albats, Starptautiskās publiskās tiesības (lekcijas) (Lectures on Public International Law), 1940.gads, Rīgā, 330.lpp.;
 Hermanis Albats, Starptautiskās privātās tiesības (lekcijas) (Lectures on Private International Law), 1940.gads, Rīgā, 60.lpp.;
 Hermanis Albats, Baznīcas tiesības (lekcijas) (Lectures on Ecclesiastical Law), 1940.gads, Rīgā, 53.lpp.;
 Hermanis Albats, Prizu tiesas, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.4. 1940.gads, 649.-660. lpp.;
 Hermanis Albats (redaktors), Kollektīvās konvencijas, kurām pievienojusies Latvija (Multilateral Conventions Joined by Latvia), 1930.gads, Rīgā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 64.lpp.
 Recueil des principaux traités conclus par la Lettonie avec les pays étrangers, 1918—1928 / Publié par le Ministère des Affaires Etrangêres sous la direction de G. Albat, Riga, Ministère des affaires étrangêres, 1928.gads, 1.izdevums, 546.lpp.;
 Recueil des principaux traités conclus par la Lettonie avec les pays étrangers, 1918—1930 / Publié par le Ministère des Affaires Etrangêres sous la direction de G. Albat, 2-me éd. rév. et complété, Riga Ministère des affaires étrangêres, 1930.gads, 2.izdevums, 736.lpp.;
 Recueil des principaux traités conclus par la Lettonie avec les pays étrangers, 1930—1938 / Publié par le Ministère des Affaires Etrangêres sous la direction de G. Albat, Riga, Ministère des affaires étrangêres, 1938.gads, 1.izdevums, 445.lpp.;

Ссылки 
 Hermanis Albats Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā

Дипломаты Латвии
Министры иностранных дел Латвии
Правоведы Латвии